Dryas (dal greco per "quercia") può riferirsi a:

Archeologia
Medio Dryas – periodo climatico
Dryas arcaico – periodo climatico
Dryas antichissimo – periodo climatico
Dryas recente – periodo climatico

Biologia
Dryas – genere di piante della famiglia delle Rosaceae
Dryas octopetala 
Dryas – genere di farfalle della famiglia delle Nymphalidae
Cercopithecus dryas – primate della famiglia dei Cercopithecidae
Grammomys dryas – roditore della famiglia dei Muridae

Altro

Impatto cosmico del Dryas recente – ipotetico impatto di una cometa

Pagine correlate
Driade